En Pologne, Brzeźnica est le nom de : 

dans la voïvodie de Lubusz
 Brzeźnica, village du powiat de Krosno Odrzańskie.
 Brzeźnica, gmina.
 Brzeźnica, village du powiat de Żagań, siège de cette gmina.

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Brzeźnica, village du powiat de Bochnia.
 Brzeźnica, gmina.
 Brzeźnica, village du powiat de Wadowice, siège de cette gmina.
 Brzeźnica, village du powiat de Tarnów.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Brzeźnica, village du powiat de Szczecinek
 Brzeźnica, village de la gmina de Kętrzyn, dans le powiat de Kętrzyn
 Brzeźnica, village de la gmina de Srokowo, dans le powiat de Kętrzyn

dans d'autres voïvodies :
 Brzeźnica, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Brzeźnica, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Brzeźnica, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Brzeźnica, village de la voïvodie de Łódź
 Brzeźnica, village de la voïvodie de Mazovie
 Brzeźnica, village de la voïvodie d'Opole
 Brzeźnica, village de la voïvodie de Podlachie
 Brzeźnica, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Brzeźnica, village de la voïvodie de Silésie

Voir aussi 
 Nowa Brzeźnica, village du powiat de Pajęczno, dans la voïvodie de Łódź